The Peanut Vendor, titre anglais de la chanson El Manisero écrite par Moisés Simons en 1928 ;
 The Peanut Vendor, film de 1933 réalisé par Dave Fleischer.